Lavergne (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Lavergne (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje